Бизон:

 Бизоны () — род семейства полорогих.
 Американский бизон
 GNU bison — программа, предназначенная для автоматического создания синтаксических анализаторов по данному описанию грамматики.

 Бизон — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

Топонимы 
  — статистически обособленная местность в округе Логан, штат Иллинойс, США.

Техника 
 Sturmpanzer I «Бизон» — германская самоходная артиллерийская установка (САУ) периода Второй мировой войны.
 Sturmpanzer II «Бизон» — германская самоходная артиллерийская установка (САУ) периода Второй мировой войны.
 ПП-19 «Бизон» — пистолет-пулемёт 19 модель, разработанный в 1993 году В. М. Калашниковым.

См. также 
 Бизон Дил (1969—2002) — американский баскетболист, выступавший на позиции центрового.
 Бизон-Трек-Шоу — ежегодные гонки на тракторах в России.
 Бизония — объединение британской и американской зон оккупации Германии.